Санґ Канґ  (,  Кан Сон Хо;  , Гейнсвілл, Джорджія, США ) - американський актор корейського походження, відомий роллю Хана в серії фільмів «Форсаж».

Біографія 
Санґ Канґ народився в місті Гейнсвілл штату Джорджія, син іммігрантів з Південної Кореї.

Фільмографія

Фільми

Серіали

Примітки 

Американці південнокорейського походження
Кіноактори США
Телеактори США